Семён Кулагин:
 Кулагин, Семён Ермолаевич (в монашестве Сергий; 1872—не ранее 1936) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев), епископ Уральский и Оренбургский.
 Кулагин, Семён Фёдорович (1867—1951) — русский, советский архитектор, мастер архитектурного модерна и русского стиля.